Amerikai Egyesült Államok
 Eagle Cliff (Georgia)
 Eagle Cliff (Ohio)
 Eagle Cliff (Washington)